Rudolf Oldenbourg ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Oldenbourg (Verleger) (1811–1903), deutscher Verleger
 Rudolf von Oldenbourg (1845–1912), deutscher Verleger 
 Rudolf Oldenbourg (Kunsthistoriker) (1887–1921), deutscher Kunsthistoriker
 Rudolf Carl Oldenburg (1910–1986), deutscher Ingenieur und Verleger